Роуз () — антропонім англійського походження.

Особи 
 Роуз (прізвище)
 Роуз (ім'я)

Роуз — місто, штат Нью-Йорк
 Роуз — місто, штат Вісконсин
 Роуз Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсільванія
 Роуз — переписна місцевість, штат Оклахома

Див. також 
 Клан Роуз — () — один з гірських шотландських кланів.
 «Роуз-гарден-арена» () — спортивний комплекс у Портленді, Орегон (США), відкритий у 1995 році.
 «Роуз» () — перша серія першого сезону оновленого британського науково-фантастичного телесеріалу «Доктор Хто».
 «Щоденник Роуз» () — ірландський драматичний фільм режисера Джима Шерідана (2016).
 Театр Роуз — історичний театр в Англії
 Пенроуз